Сербська Суперліга 2017/2018 років — 12-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Сербії, з моменту заснування у 2006 році. Титул чемпіона за три тури до закінчення чемпіонату здобула Црвена Звезда.

Учасники та стадіони

Перший раунд

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. З клубів Црвена Звезда та Партизан було знято по 2 очки. 

Позначення:

Результати

Чемпіонський раунд 

 

Примітки: 
1. З клубів Црвена Звезда та Партизан було знято по 2 очки. 
2. Клуб Партизан кваліфікувався до Ліги Європи УЄФА 2018—2019 як переможець Кубку Сербії з футболу 2017—2018

Позначення:

Результати

Втішний раунд 

  

  
  

Позначення:

Результати

Лідери чемпіонату

Статистика

Бомбардири

Хет-трики 

Примітка
4 Гравець забив 4 голи

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Суперліги
 Таблиці і результати Суперліги
 Суперліга Сербії на soccerway 

2017—2018
Сербія
Сербія
2017 у сербському спорті
2018 у сербському спорті